Songs to remember (Tribute To The Cats Band) (2007), muziekalbum van de Tribute To The Cats Band
 Songs to remember (Scritti Politti) (1982), debuutalbum van Scritti Politti
 A Song to Remember (1945), een Amerikaanse dramafilm van Charles Vidor